ACD может означать:
 Адаптивное копирование сделок ().
 Cредняя продолжительность вызова ().
 ACD Systems.